Un guapo del 900 puede referirse a:

 Un guapo del 900, obra de teatro del autor argentino Samuel Eichelbaum (1894-1967); 
 Un guapo del 900, película argentina de 1952 dirigida por Lucas Demare, que no llegó a concluirse; 
 Un guapo del 900, película argentina de 1960 dirigida por Leopoldo Torre Nilsson; o
 Un guapo del 900 película argentina de 1971 dirigida por Lautaro Murúa.